

События 
 Консулы Флавий Диоскор и Флавий Евдоксий.
 Византийцы заключили перемирие на востоке и перебросили войска на Балканы.
 Около 442—451 — Правитель Армении Васак Сюнийский.
 Сун завоевала Уду.
 Ухой взял Гаочан.

Родились 
 Исидор Милетский, византийский математик и архитектор.

См. также